Bunium simplex är en flockblommig växtart som först beskrevs av C.Koch, och fick sitt nu gällande namn av Kljuykov. Bunium simplex ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
simplex